McNaught steht für:

 (3173) McNaught, Asteroid
 C/2006 P1 (McNaught), Komet
 C/2009 R1 (McNaught), Komet
 130P/McNaught–Hughes, Komet

McNaught oder MacNaught ist der Familienname folgender Personen:
 Ian McNaught-Davis (1929–2014), britischer Bergsteiger und BBC-Moderator
 John MacNaught (1904–1984), kanadischer Jurist und Politiker der Liberalen Partei Kanadas
 Ken McNaught (* 1955), schottischer Fußballspieler
 Lance K. McNaught (1981–2010), US-amerikanischer Wrestler, siehe Lance Cade
 Lesley McNaught (* 1964), Schweizer Springreiterin
 Mike McNaught (* 1938), britischer Musiker und Arrangeur
 Robert McNaught (* 1956), australischer Astronom